Erster in der Saison 1979/80 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Zwei Spieltage vor Ende der Saison lagen der HSV und Bayern München punktgleich an der Tabellenspitze. Beide hatten eine Tordifferenz von +48, nur aufgrund zweier mehr geschossener Tore lag der HSV auf dem ersten Platz. Der HSV verlor am vorletzten Spieltag beim Aufsteiger Leverkusen mit 1:2, während die Bayern ihre beiden letzten Spiele gewannen und zum sechsten Mal Deutscher Meister wurden. Der HSV verlor auch das Europacup-Finale der Landesmeister gegen Nottingham Forest mit 0:1. Es war die letzte Saison von Kevin Keegan in Hamburg.

Kurios: Erstmals seit Einführung der Fußball-Bundesliga in der Saison 1963/64 teilten sich zwei Mannschaften einen Platz. Kaiserslautern und Stuttgart belegten beide in der Abschlusstabelle Rang 3. Der direkte Vergleich endete 2:1 und 1:3 aus Sicht von Kaiserslautern; seit 1999/2000 entscheidet auch dieses Kriterium über den Tabellenplatz.

Fortuna Düsseldorf verteidigte den DFB-Pokal. Der 1. FC Köln wurde mit 2:1 besiegt.

Publikumsausschreitungen 
In der 3. Runde (28. August) kam es bei Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart zu Ausschreitungen und Schlägereien, wobei 18 Personen zum Teil schwer verletzt und fünf Personen verhaftet wurden. Von der Polizei wurden u. a. Schreckschusspistolen, eine 4-mm-Pistole und mit Leder überzogene Totschläger beschlagnahmt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1979 80
Fußballsaison 1979/80